Nibbler (Futurama), een personage uit de televisieserie Futurama
 Nibbler (computerspel), een computerspel initieel uitgebracht op Arcade in 1982